COFA ist die Abkürzung für:
 College of Fine Arts der University of New South Wales in Paddington, Sydney
 Comando delle Forze Aeree, operatives Einsatzzentrum der italienischen Luftwaffe in Poggio Renatico bei Ferrara
 Certificate of Airworthiness, Lufttüchtigkeitszeugnis 

Siehe auch
 Konowka

COFA